Petr Kratochvíl (* 5. prosince 1997, Vyškov) je český hokejový útočník hrající za tým PSG Berani Zlín v Chance lize, kde je na hostování z Komety Brno.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2015/16
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 41 || 15 || 18 || 33 || 33
| 5 || 1 || 3 || 4 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/17
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 28 || 18 || 20 || 38 || 37
| 12 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2016/17
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/17
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 21 || 2 || 1 || 3 || 8
| — || — || — || — || —
|-
| 2017/18
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 9 || 4 || 5 || 9 || 2
| 7 || 2 || 3 || 5 || 14
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2017/18
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 42 || 9 || 7 || 16 || 12
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 4 || 0 || 1 || 1 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018/19
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 42 || 2 || 11 || 13 || 12
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2019/20
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 51 || 7 || 13 || 20 || 16
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| Draci Šumperk
| 1. ČHL
| 33 || 8 || 10 || 18 || 14
| — || — || — || — || —
|-
| 2021/22
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| Draci Šumperk
| 1. ČHL
| 43 || 21 || 14 || 35 || 12
| — || — || — || — || —
|-
| 2022/23
| HC Kometa Brno
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| Draci Šumperk
| 1. ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 36
! 0
! 4
! 4
! 8
! 4
! 0
! 0
! 0
! 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 233
! 49
! 56
! 105
! 76
! 7
! 1
! 1
! 2
! 0
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Kometa Brno
Hráči SK Horácká Slavia Třebíč
Hráči HC Přerov
Hráči HC Šumperk
Hráči HC Zlín
Narození v roce 1997
Narození 5. prosince
Narození ve Vyškově
Žijící lidé
Muži